Чарбхадрасан:
 Чарбхадрасан — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Чарбхадрасан — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.